Сен-Бонне́-пре-Бор () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Коррез. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 380 км на південь від Парижа, 100 км на південний схід від Ліможа, 60 км на північний схід від Тюля.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 82 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 190,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Сен-Бонне-пре-Бор на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Сен-Бонне-пре-Бор на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Коррез

Примітки 

Муніципалітети департаменту Коррез